Il singolare del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Nydahl che ha battuto in finale Mariano Zabaleta 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Nicolás Lapentti (primo turno)
 Tomas Nydahl (Campione)
 Guillermo Cañas (secondo turno)
 Oliver Gross (primo turno)

 Stefan Koubek (secondo turno)
 Ramón Delgado (primo turno)
 Franco Squillari (quarti di finale)
 Gastón Etlis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 1997